Cléry puede referirse a: 

 Cléry, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Cléry, comuna francesa situada en Saboya.
 Clery en Chile es el trago preparado con vino blanco y frutillas, oriundo de la ciudad de Talca.